Bailie ist der Familienname folgender Personen:

 David Bailie (1937–2021), britischer Schauspieler
 Kim Bailie (1929–2008), amerikanischer Luftfahrtingenieur
 Noel Bailie (* 1971), nordirischer Fußballspieler
 Ryan Bailie (* 1990), australischer Triathlet

Bailie ist die schottische Form von bailiff (Reeve) und bedeutet Vogt oder heute Stadtverordneter bzw. Magistratsmitglied.

Siehe auch:
 Baillie
 Bailey
 Bailli
 Bailly
 Baily
 Bayley